Basilica della Madonna del Ponte a Lanciano
 Chiesa della Madonna del Ponte di Ascoli Piceno
 Chiesa della Madonna del Ponte a Susa
 Chiesa della Madonna del Ponte chiuso a Roveredo
 Santuario della Madonna del Ponte a 
Narni
 Santuario della Madonna del Ponte a Partinico
 Santuario di Nostra Signora del Ponte a Lavagna